Plaza de los Héroes puede referirse a:

 A la Plaza de los Héroes de Budapest, ubicada en la ciudad de Budapest, Hungría.
 A la Plaza de los Héroes de Viena, ubicada en la ciudad de Viena, Austria.
 A la Plaza de los Héroes de Rancagua, plaza central de la ciudad de Rancagua, Chile.